Zhořský potok je název více potoků: 
 Zhořský potok (přítok Šlapanky), potok v okrese Jihlava, přítok Šlapanky
 Zhořský potok (přítok Novoveského potoka), potok v okrese Tábor, přítok Novoveského potoka
 Zhořský potok (přítok Jizbického potoka), potok v Čechticích v okrese Benešov